Leitner  puede hacer referencia a:
 Edward Frederick Leitner, , "Leitn." (1812, Stuttgard – 1838), un naturalista, médico, y botánico estadounidense de origen germano
 Ferdinand Leitner (1912, Berlín – 1996, Zúrich), un director de orquesta alemán
 Karl Gottfried von Leitner (1800, Graz – 1890, Graz)
 Ludwig Lesser (1869 – 1957)
 Michaela Gerg-Leitner (º  1965, Bad Tölz)
 Moritz Leitner
 Patric(-Fritz) Leitner (º  1977)
 Peter Leitner
 Sebastian Leitner (1919, Salzburg – 1989), un divulgador científico alemán
 Vladimír Leitner
 Zoltán Leitner, seudónimo: Lukács Zoltán, Leitner-Lukács Zoltán (1896, Nagyvárad – 1945, KZ)